Fränkl ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Fränkl (* 1979), deutscher Unternehmer, Unternehmensberater und Autor
 Sofia Fränkl, deutsch-ungarische Grafikerin, Malerin und Kupferstecherin

Siehe auch:
 Fränkel
 Frenkel
 Frankl
 Frankel